Тарама — острів у групі Міяко островів Сакісіма архіпелагу Рюкю, Японія.
 Тарама — село в Японії, в повіті Міяко префектури Окінава.